Феризай () - футбольный клуб, базирующийся в городе Урошевац, Сербия. Клуб выступает в высшем дивизионе Чемпионата Косова по футболу.

История

Ранняя история 

Нынешний клуб считается преемником одного футбольный и спортивный клуба Борци, который существовал в городе Урошевац с 1923 года, на базе которого Феризай был основан.

Кубок Косова по футболу 
Феризай достиг финала Кубка Косова два раза, первый в сезоне-2011/12, когда они соревновались с Трепча'89, и проиграли (3:0), второй раз в сезоне 2012-13, где они сталкиваются с Приштиной, но потерпели поражение после пенальти (4-3).

Стадион 
Клуб играет свои домашние матчи на стадионе Исмет Шабаны в городе Урошевац, в то время, как у них еще второй стадион, который используется для тренировок, и лишь изредка для матчей. Стадион имеет вместимость 2 000 зрителей и назван в честь бывшего игрока клуба Исмета Шабанаха.

Болельщики 
Болельщики клуба имеют прозвище "Волки" (Ujqit). Болельщики Феризая часто присутствуют на матчах своей команды.

Титулы 
Кубок Косова
 Финалист (2 место): 2011-12, 2012-13

Примечания

Источники 
 Страница клуба в социальной сети Facebook
 Профиль клуба на сайте soccerway.com
 Профиль клуба на сайте uefa.com
 Профиль клуба  на сайте weltfussballarchiv.com
 Профиль клуба на сайте footballdatabase.eu
 Профіль клубу на сайті thefinalball.com
 Профиль клуба на сайте worldfootball.net
 Профиль клуба на сайте transfermarkt.pl
 Косово — Таблица победителей национального кубка

Футбольные клубы Косова